Der Freiburg-Marathon ist ein Marathon und Halbmarathon, der jeweils im März oder April des Jahres in Freiburg als einer der großen deutschen Frühjahres-Marathons stattfindet.

Organisation 
Der Lauf wurde 2004 von der runabout sportmarketing GmbH aus München ins Leben gerufen und belegte hinsichtlich der Finisherzahlen 2006 den 10. Platz unter den deutschen Marathonveranstaltungen. Seit 2007 gibt es zudem einen Wettbewerb für Unternehmen aus der Region: die Südbadischen Firmenmeisterschaften, die von Jahr zu Jahr immer mehr Unternehmensläufer anziehen.
2017 gab runabout bekannt, die Veranstaltung nicht mehr zu organisieren, da diese für das Unternehmen nicht mehr profitabel sei. Zukünftiger Organisator des MEIN FREIBURG MARATHON ist die städtische Tochtergesellschaft Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) und der Badische Leichtathletik-Verband.

Die Strecke führt auf einem Rundkurs in zwei Halbmarathonrunden durch Freiburg. Start und Ziel sind im Messegelände. Einzigartig sind die zahlreichen Bands auf 21 Kilometern, wofür die Veranstaltung bekannt ist. Der Streckenverlauf war häufig Änderungen unterworfen, seit einigen Jahren führt die Strecke nun von der Messe über das Güterbahnhofgelände und Herdern zur Altstadt, entlang der Dreisam zum Schwarzwaldstadion und zurück durch die Altstadt über die Wiwilibrücke und den Stadtteil Stühlinger zum Messegelände.

Neben der Marathon- und Halbmarathondistanz besteht die Möglichkeit, mit vier Läufern eine Marathonstaffel zu bilden. Seit 2018 wird beim Freiburg-Marathon auch eine 10-km-Strecke als AOK-Gesundheitslauf angeboten, ab 2019 findet zudem ein Mini-Marathon für Kinder von zwei bis neun Jahren am Samstag des Marathonwochenendes statt.
Der Freiburg-Marathon wurde am 7. April 2019 zum 16. Mal ausgetragen.

2020 und 2021 musste der Freiburg-Marathon aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland abgesagt werden.

2022 fand der erfolgreiche Restart mit rund 10.000 Läufern aus 87 Nationen statt.

Statistik

Siegerliste 
Zeitangaben in Stunden. Hervorhebungen: Streckenrekorde

Entwicklung der Finisherzahlen 
In Klammern sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr angegeben.

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen
 Liste von Halbmarathonläufen
 German Road Races

Weblinks 
 Website des Freiburg Marathon
 Freiburg-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 
 Läuferbericht vom Freiburg-Marathon 2006 auf laufspass.com

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Marathon
Gegründet 2004